

Sciences et techniques

Biologie 
 La gazelle de Thomson (Eudorcas thomsonii) est un animal d'Afrique.

Physique 
 Phénomènes et théorie nommés d'après Joseph John  Thomson :
 la diffusion Thomson ;
 l'effet Gibbs-Thomson, nommé aussi d'après Willard Gibbs ;
 le modèle atomique de Thomson de l'atome.
 Phénomènes nommés d'après William Thomson :
 l'effet Thomson ;
 l'effet Joule-Thomson, nommé aussi d'après James Prescott Joule.

Culture et société

Entreprises et produits 
 Thomson Reuters est un groupe canadien de l'information financière.
 Thomsonfly est une compagnie aérienne britannique.
 Thomson est l'ancien nom de Technicolor, une entreprise française de l'électronique.
 Thomson-CSF est l'ancien nom de l'entreprise Thales.
  est une entreprise française de technologies pour la vidéo, créée en 2011 à partir d'une division de Technicolor S.A.
 Thomson est une marque de produits électroniques commercialisés par le passé par l'entreprise du même nom, aujourd'hui par une multitude de fabricants.
 Thomson Directories Ltd est une entreprise britannique filiale de Seat Pagine Gialle.

Littérature et bande dessinée 
 Thomson and Thompson sont les noms des Dupond et Dupont dans la version anglaise de Tintin

Philosophie 
 La lampe de Thomson, énigme philosophique autour de l'infini.

Marine 
 Le Thomson est un sous-marin chilien.

Patronyme 

 Alex Thomson (1929-2007), directeur de la photographie anglais ;
 Alex Thomson (1974-), un skipper gallois ;
 Alison Thomson (1996-), une joueuse de squash écossaise ;
 
 Andrew Thomson, un médecin néo-zélandais ;
 Andrew Thomson (1974-), un boxeur sud-africain ;
 
 Anna Thomson (1953-), une actrice américaine ;
 Arthur Landsborough Thomson (1890-1977), un ornithologue britannique ;
 Basil Thomson (1861-1939), un policier, directeur de prison, responsable des services secrets, administrateur colonial et auteur britannique d’essais de criminologie, d’ouvrages historiques et de romans policiers ;
 Billy Thomson (1958-2023), footballeur écossais ;
 Blade Thomson (1990-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais, international écossais ;
 Bryden Thomson (1928-1991), un chef d'orchestre écossais ;
 Carl Gustaf Thomson (1824-1899), un entomologiste suédois ;
 Carmela Combe Thomson (1898-1984), pionnière péruvienne de l'aviation ;
 Cassi Thomson (1993-), une actrice, chanteuse et compositrice américaine ;
 Sir Charles Wyville Thomson (1830–1882), naturaliste britannique ;
 Charlie Thomson (1878-1936), footballeur écossais ;
 Charlotte Thomson Iserbyt, 1930-, essayiste américaine ;
 Craig Thomson, un footballeur écossais ;
 Craig Thomson, un arbitre de football écossais ;
  (1923-1999), un historien et enseignant universitaire canadien ;
  ;
 Dugald Thomson (1849-1922), homme politique australien ;
 Earl Thomson (1900-1971), un cavalier américain ;
 Eddie Thomson (1947-2003), un footballeur et entraîneur écossais de football ;
 Elihu Thomson (1853-1937), un ingénieur et inventeur américain ;
 Fergus Thomson (1983-), un joueur professionnel écossais de rugby ;
  ;
  (1760-1806), un géologue anglais travaillant en Italie, découvreur des figures de Widmanstätten ;
 George Paget Thomson (1892-1975), un physicien britannique, fils de Joseph John Thomson. co-prix Nobel de physique avec Clinton Joseph Davisson en 1937 ;
 Hugh Thomson (1860-1920), un illustrateur britannique ;
 James Thomson (1700-1748), un poète écossais ;
 James Thomson (1828-1897), un entomologiste ;
 James Thomson, un ingénieur ;
  ;
 Jay Robert Thomson (1986-), un coureur cycliste sud-africain ;
 Jay-Cee Thomson (1990-), nageur sud-africain ;
 Jennifer Thomson (1947-), une microbiologiste sud-africaine ;
 John Thomson (1837-1921), photographe écossais ;
 John Shaw Thomson (1845-1925), joueur de rugby écossais ;
 Joseph John Thomson (1856-1940), un physicien britannique, prix Nobel de physique en 1906 ;
 Joseph Thomson (1858-1895), un géologue et explorateur écossais ;
 Judith Jarvis Thomson (1929-2020), philosophe libérale américaine spécialisée en morale et métaphysique ;
 June Thomson, (1930-), une autrice britannique de romans policiers ;
 Kathryn Thomson (1996-), patineuse de vitesse sur piste courte britannique ;
 Kenneth Thomson (1923-2006), un homme d'affaires canadien ;
  Kenneth Thomson (1899-1967), acteur américain ;
 Lisa Thomson (1997-), joueuse écossaise de rugby ;
 Mel Thomson, microbiologiste australienne ;
 Mick Thomson, guitariste du groupe Slipknot ;
 Paul Thomson (1976-), batteur du groupe écossais Franz Ferdinand ;
  ;
  (1894-1976), un magnat canadien de la presse ;
 Rupert Thomson (1955-), un écrivain britannique ;
 Samuel Thomson (1769-1843), un herboriste américain ;
 Thomas Richard Heywood Thomson (1813-1876), un médecin, explorateur et naturaliste britannique ;
 Thomas Thomson (1773-1852), un chimiste britannique ;
 Thomas Thomson (1817-1878), un botaniste britannique, fils du précédent ;
 Tom Thomson (1877-1917), un peintre canadien ;
 Virgil Thomson (1896-1989), un compositeur américain ;
 Walter Thomson (1895-1964), homme politique canadien en Ontario ;
 William Thomson (1824-1907), ou Lord Kelvin, un physicien britannique ;

Toponyme 

 Thomson, une ville située en Géorgie ;
 Thomson, un village du comté de Carroll dans l'Illinois.

Patronyme anglais